IF Karlskoga/Bofors, IF Karlskoga-Bofors 63 eller KB 63 kan syfta på:

 IF Karlskoga/Bofors ishockeysektion, som 1978 blev den separata föreningen Bofors IK, nuvarande BIK Karlskoga.
 IF Karlskoga/Bofors fotbollssektion, sedermera namnändrad till KB Karlskoga FF och KB Karlskoga.